

Religion/Mythologie 
Popol Vuh, livre religieux maya.

Musique 
Popol Vuh, groupe de musique allemand.
Popol Vuh, poème symphonique d'Alberto Ginastera.